Aquiles David Ocanto Querales (Barquisimeto, 18 de novembro de 1988) é um futebolista venezuelano que atua como meia-atacante. Atualmente está no Esporte Clube Juventude do Brasil. 

Futebolistas da Venezuela